A2:

 автомобили:
 Arrows A2 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Arrows.
 Audi A2 — субкомпактвэн немецкой автомобилестроительной компании Audi AG.

 автодороги:
 A2 (автомагистраль, Германия) — трасса в Германии.
 A-2 — трасса в Казахстане.
 A2 — трасса в Нидерландах.
 A2 — трасса в Хорватии.
 Дорога A2 — трасса на острове Мэн.

 другое:
 А2 — формат бумаги 420 × 594 (мм).
 A2 — операционная система.